Enopide di Chio – astronomo, fisico e matematico greco antico
Enopide – cratere da impatto lunare, intitolato ad Enopide di Chio